El Molar, község Spanyolországban, Madrid tartományban.
El Molar, község Spanyolországban, Katalóniában, Tarragona tartományban.